Democratic Labour Party (Barbados), Barbadiaanse politieke partij.
 Democratic Labor Party, Australische politieke partij.